Lake ("lago" in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia 
 Regno Unito
 Lake – villaggio e parrocchia civile dell'Isola di Wight
 Stati Uniti d'America
 Lake – township della Contea di Benzie, Michigan 
 Lake – charter township della Contea di Berrien, Michigan 
 Lake – township della Contea di Huron, Michigan 
 Lake – township della Contea di Lake, Michigan 
 Lake – township della Contea di Macomb, Michigan 
 Lake – township della Contea di Menominee, Michigan 
 Lake – township della Contea di Missaukee, Michigan 
 Lake – township della Contea di Roscommon, Michigan 
 Lake – città della Contea di Scott, Mississippi
 Lake – township della Contea di Luzerne, Pennsylvania
 Lake – township della Contea di Mercer, Pennsylvania
 Lake – township della Contea di Wayne, Pennsylvania
 Lake – città della Contea di Marinette, Wisconsin
 Lake – città della Contea di Price, Wisconsin

Musica 
 Lake – gruppo musicale rock tedesco
 Lake – album dei Lake del 1976

Persone 
 Carnell Lake (1967) – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 Deryn Lake (1937) – scrittrice britannica
 Greg Lake (1947-2016) – musicista britannico
 Leonard Lake (1945-1985) – serial killer statunitense
 Ricki Lake (1968) – attrice e produttrice televisiva statunitense
 Sam Lake (1970) – autore di videogiochi e scrittore finlandese
 Sanoe Lake (1979) – attrice statunitense
 Stuart N. Lake (1889-1964) – scrittore statunitense
 Veronica Lake (1922-1973) – attrice statunitense

Altro
 Virginia Lake – personaggio immaginario della serie TV britannica UFO e di due film ad essa ispirati